Duff kan avse:

 Duff (golf) – ett misslyckat golfslag
 Duff (öl) – ett öl i tv-serien Simpsons
 Duff (ätt) – en skotsk adelsätt
 Duff (udde) - en udde i Antarktis

Personer
Hilary Duff (1987–), en amerikansk skådespelare och sångerska

Se även
 Duff Islands – flera